Geoffrey Berens (1983-), karatéka néerlandais.
Hermann Berens (1826-1880), compositeur et pianiste allemand.
Ricky Berens (1988-), nageur américain.